Sint-Salvatorabdij (Ename)
Sint-Salvatorabdij (Antwerpen)